Потёмин — русская фамилия. Известные носители:

 Потёмин, Андрей Иустинович (1882—1919) — большевик, участник установления Советской власти в Верхнекамье.
 Потёмин, Владимир Петрович (род. 1980) — российский легкоатлет, тренер.